Carl Danell Brown – ex cestista statunitense
 Carol Danell – cantante, compositrice, paroliera e attrice statunitense
 Dennis Danell – chitarrista e produttore discografico statunitense
 Georg Danell – politico svedese
 James Danell – vescovo cattolico britannico
 Kevin Danell Mann – rapper e produttore discografico statunitense meglio noto come Brotha Lynch Hung